Barbara Czwórnóg-Jadczak
 Ryszard Jadczak
 Szymon Jadczak